Schildkröteninsel kann bedeuten:
 Inseln mit Namen Turtle Island
 Île de la Tortue